Regionalliga kallas flera regionala serier inom olika sporter i Tyskland och Österrike, bland annat amerikansk fotboll, basket, fotboll, handboll, indoorhockey och ishockey.

Se även
Fussball-regionalliga för fotboll i Tyskland
Serier (sport)